James:

 James  — английские имя и фамилия Джеймс.
  — британская рок-группа.

Примечания